Syndrom X steht für:
 Metabolisches Syndrom
 Kardiales Syndrom X